Gigolò – accompagnatore di donne o di uomini

Cinema 
 Gigolo – film del 1926 diretto da William K. Howard
 Gigolo – film del 1930 diretto da Emmerich Hanus
 Gigolo – film del 1956 diretto da Olive La Torre
 Gigolò – film del 1978 diretto da David Hemmings
 Gigolo – film del 1991 diretto da Ryūichi Hiroki

Musica 
 Gigolo – singolo di Mary Wells del 1981
 Gigolo – singolo dei The Damned del 1987
 Gigolo – singolo di Nick Cannon del 2003
 Gigolo – singolo di Helena Paparizou del 2006
 Gigolò – singolo di Lazza del 2019